Thornycroft, Thorneycroft ou Thornicroft sont des noms et patronymes pouvant désigner :

Entreprises
Thornycroft, entreprise britannique de construction de camions et autobus
John I. Thornycroft & Company, entreprise britannique de construction navale

Patronyme
 (1859-1931), major-général de l'armée britannique
 (1914-2007), philanthrope et patronne des arts britannique
 (1879-1973), joueur de cricket anglais
 (née en 1956), artiste canadienne
, administrateur colonial britannique
 (1791-1851), homme politique municipal britannique
 (1868-1944), commissaire colonial britannique
 (1892-1956), homme politique travailliste britannique
 (né en 1985), joueur de cricket britannique
Peter Thorneycroft (1909-1994), homme politique conservateur britannique
Micheen Thornycroft (né en 1987), rameuse zimbabwéenne
 (1864-1954), ingénieur minier et homme d'affaires britannique

Famille Thornycroft
, famille de notable anglais
 (1815-1885), sculpteur et ingénieur 
 (1809-1895), sculptrice et femme de Thomas 
 (1843-1928), homme d'affaires et constructeur naval
 (1872-1960), ingénieur civil et mécanique
 (1881-1955), compétiteur de régate 
 (1848-1937), peintre et aquarelliste
Hamo Thornycroft (1850-1925), peintre 
 (1853-1947), sculpteur et peintre

Autre
, type de carabine primitive anglais
William Thorneycroft Lofts (1902-1978), homme politique provincial canadien

Homonymie de patronyme